Österreichische Monarchie bezeichnet:

 Erzherzogtum Österreich, die Hausmacht der Habsburger seit dem Mittelalter
 Habsburgermonarchie, das Reich des Hauses Österreich seit der frühen Neuzeit
 Kaisertum Österreich, das k.k. habsburgische Kaiserreich 1804–1867
 Österreich-Ungarn, die k.u.k. Doppelmonarchie 1867–1918